Tripodi pode referir-se a:

 Mariano Trípodi, jogador argentino de futebol.
 Viviane Tripodi, cantora brasileira de axé.

Desambiguação